Фле́мингтон () — название нескольких населённых пунктов в англоязычных странах.

Населённые пункты 
Австралия
  — пригород Мельбурна.
 
  — пригород Сиднея.
  — ж/д станция

США
  — город в Джорджии.
  — городок в Западной Виргинии.
  — деревня в Миссури.
  — боро в Нью-Джерси.
  — боро в Пенсильвании.

См. также 
 Флеминг